Interkontinentalni kup 2001. je nogometna utakmica koju su 27. studenog 2001. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali njemački Bayern München i argentinska Boca Juniors. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio bavarski sastav s minimalnih 1:0 odnosno pogotkom Samuela Kuffoura koji je ujedno proglašen i igračem utakmice. Sama utakmica otišla je u produžetke u kojima je tadašnji ganski reprezentativac poentirao za novi Bayernov trofej.

Za Bayern je to bio drugi (nakon pobjede 1976. protiv Cruzeira) a za Bocu treći (nakon pobjeda 1977. nad Borussijom Mönchengladbach i 2000. nad Real Madridom) nastup na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

2001.
Nogometne utakmice u Japanu